Název Olšava má více významů:

 Olšava (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Uherské Hradiště
 Olšava (odrůda révy vinné) – odrůda révy vinné
 Olšava (folklorní soubor) – Uherský Brod

Olšava může být také název vodního toku:
 Olšava – levostranný přítok Moravy v okresech Zlín a Uherské Hradiště
 Olšava (přítok Laborce) – levostranný přítok Laborce na Slovensku v okrese Medzilaborce
 Olšava (přítok Výravy) – levostranný přítok Výravy na Slovensku v okrese Humenné
Olšava (přítok Hornádu) – levostranný přítok Hornádu na Slovensku v okresech Prešov a Košice-okolií